Опдаль () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Опдаль, Нильс (1882—1951) — норвежский гимнаст, чемпион летних Олимпийских игр 1912 года
 Опдаль, Якоб (1894—1938) — норвежский гимнаст, чемпион летних Олимпийских игр 1912 года